Mosteiró - antiga freguesia no concelho de Santa Maria da Feira, Portugal
 Mosteiró - antiga freguesia no concelho de Vila do Conde, Portugal

Desambiguação